La jante est la partie d'une roue sur laquelle on monte le pneu.
 Jante (automobile)
 Jante (vélo)

Jante peut aussi désigner :

Toponymie 
 Jante, un village du Népal situé dans le district de Morang ;
 Jante, un village du Népal situé dans le district d'Udayapur.

Autres 
 Loi de Jante, un code de conduite imaginaire profondément ancré dans les pays nordiques.